Mužská čtyřhra Swiss Open Gstaad 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do deblové soutěže gstaadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl italský pár Matteo Berrettini a Daniele Bracciali, jehož členové do soutěže nezasáhli.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Belgičanů Sander Gillé a Joran Vliegen, který ve finále zdolal rakousko-slovenské turnajové jedničky Philippa Oswalda s Filipem Poláškem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Na okruhu ATP Tour získali druhou společnou i individuální trofej, když navázali na týden starý triumf ze Swedish Open 2019. Oswald s Poláškem odehráli v této úrovni tenisu první společný turnaj.

Nasazení párů 
  Philipp Oswald /  Filip Polášek (finále)
  Denys Molčanov /  Igor Zelenay (1. kolo)
  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (semifinále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2019
ATP Tour 2019